Turneul de tenis de la Roland Garros din 2007 a fost un turneu de tenis de nivel Grand Slam care s-a jucat în aer liber pe terenuri de zgură, la Stade Roland Garros, Paris, în perioada 27 mai – 10 iunie 2007. A fost cea de-a 111-a ediție a Openului Francez și al doilea turneu de Grand Slam al anului.

Rafael Nadal a devenit primul jucător care a câștigat turneul de 3 ori consecutiv de la Björn Borg, 1978–81. De asemenea, Justine Henin a egalat recordul Monicai Seles de trei victorii consecutive. Acesta a fost al treilea an consecutiv în care Rafael Nadal și Justine Henin au câștigat titlurile de simplu la French Open.

Pentru al doilea an consecutiv, Roger Federer a încercat să finalizeze un „Grand Slam în carieră” și să devină primul jucător de la Rod Laver în 1969 care deține toate cele patru titluri majore simultan, după ce a câștigat precedentele Wimbledon, US Open și Australian Open. Federer a înregistrat o a opta apariție consecutivă într-o finală majoră, depășind recordul lui Jack Crawford de șapte finale consecutive, atins între 1933 și 1934. Novak Djokovic a ajuns la prima sa semifinală majoră la acest eveniment.

Justine Henin a câștigat titlul la simplu feminin fără să piardă un set sau să se confrunte cu un tiebreak în orice set din timpul turneului pentru a doua oară consecutiv. A fost al patrulea titlu al lui Henin la French Open. Ana Ivanovic a devenit primul jucător sârb care a ajuns la o finală majoră.

La turneu și-au făcut debutul la un major două viitoare numere 1 mondiale și campioane de Grand Slam, Caroline Wozniacki și Angelique Kerber. Ambele au pierdut în prima rundă, în fața Nathalie Dechy, respectiv Elena Dementieva.

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Note

Legături externe
 Roland Garros

2007
2007 în tenis